Grdelica je lahko:
 Grdelica (mesto) (Srbija)
 Grdelica (vas) (Srbija)